TTI steht für:
 Techtronic Industries, chinesische Unternehmensgruppe
 Tetanus-Toxoidimpfstoff; siehe Tetanusimpfstoff
 KÖStV Teutonia Innsbruck
 Time-Temperature-Indicators, Zeit-Temperatur-Indikatoren zur Sicherstellung der Kühlkette von Lebensmitteln und Medikamenten
 Tetiaroa Island (IATA-Code), Flugplatz auf Tetiaroa, Französisch-Polynesien

tti steht für:
 Tobati (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung